Siviglia kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Provincia de Sevilla, provins, Andalusien, 
 Sevilla, regionhuvudort, Andalusien, Provincia de Sevilla, 

Robotskapade Spanienförgreningar